Numele József Szinnyei se poate referi la una din următoarele persoane:

 József Szinnyei (1830-1913) - bibliograf maghiar
 József Szinnyei (1857-1943) - lingvist maghiar, fiul bibliografului József Szinnyei
 József Szinnyei (1881-1943) - medic maghiar, fiul lingvistului József Szinnyei

Pagini de dezambiguizare referitoare la persoane